Лущики — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Лущики — деревня в Кобринском районе Брестской области.
 Лущики — деревня в Вороновском районе Гродненской области.
 Лущики — деревня в Мядельском районе Минской области.

Украина 
 Лущики — село в Жолковском районе Львовской области.